Lubimowka () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Lubimowka – wieś w rejonie bolszesołdatskim obwodu kurskiego
 Lubimowka – wieś w rejonie fatieżskim w obwodzie kurskim
 Lubimowka – wieś w rejonie korieniewskim obwodu kurskiego
 Lubimowka – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 I. Lubimow – radziecki polityk i wojskowy